Zillibiller ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Zillibiller (* 1933), deutscher Skirennfahrer
 Max Zillibiller (1896–1970), deutscher Politiker